Cinq navires de lUS Navy portent le nom dUSS Ohio :
l', une goélette en service sur le lac Érié en service de 1813 à 1814 ;
l', un navire de ligne lancé en 1820 et en service à deux reprises : de 1838 à 1840 et de 1846 à 1850 ;
l', un  cuirassé pré-dreadnought de la classe Maine en service de 1904 à 1922 ;
l', un cuirassé de la classe Motana dont la construction était prévue mais finalement annulée en 1943 avant la pose de sa quille ;
l', un sous-marin nucléaire de la classe Ohio en service depuis 1981.

Voir aussi 

 SS Ohio, un pétrolier en service de 1940 à 1945 ;
 SS Ohioan, deux navires détenus par la American-Hawaiian Steamship Company.

Ohio